GAJ steht für:
 Flughafen Yamagata in Japan (IATA-Code)
 Grünalternative Jugend, Jugendorganisation in Österreich

Gaj ist ein Familienname:
 Ljudevit Gaj (1809–1872), Slawist und Begründer des neuen kroatischen Schriftwesens

Gaj ist ein Ortsname:
 in Kroatien:
 Gaj (Vrbovec), Dorf in der Nähe der Stadt Vrbovec
 in Polen:
 Gaj (Barczewo), untergegangener Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gayhof, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Gaj (Biskupiec), Ort im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gay, Kreis Neumark, Westpreußen
 Gaj (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932: Gay am Wittigwalde, 1932 bis 1945 Neuhain, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Gaj (Pasym), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: (Passenheimer) Stadtförsterei, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Gaj (Sępopol), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grünhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 in Russland:
 Gai (Russland), Stadt in der Oblast Orenburg
 in Serbien:
 Gaj (Kovin), Dorf in der Gemeinde Kovin, Vojvodina

Siehe auch:
Nowy Gaj
Zielony Gaj

GAJ